

Aziende 

 Sma – società di distribuzione del gruppo Auchan
 Società delle miniere di mercurio del Monte Amiata
 Segnalamento Marittimo e Aereo  – Società del gruppo Finmeccanica fondata a Firenze nel 1943

Codici 
 SMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Maria, Santa Maria, Azzorre (Portogallo)
 sma – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sami meridionale

Sigle 
 Shape memory alloy  – lega a memoria di forma
 Stato Maggiore Aeronautica  – organo supremo dell'Aeronautica Militare
S.M.A. – sigla della Società delle Missioni Africane
 SMA – connettore elettrico coassiale a vite miniaturizzato per segnali elettrici
 SEAT Music Awards

Medicina 
 Spazio morto anatomico  – in spirometria, quantità d'aria che, dopo un processo respiratorio, rimane nelle vie aeree e non viene ventilata. Di solito è il circa 30% del volume corrente
 Spinal Muscular Atrophy  – Atrofia muscolare spinale
 SMA di tipo I, o SMA 1 – Malattia di Werdnig-Hoffmann
 Supplementar Motor Area  – Area motoria supplementare